"La super serie ha aterrizado" es el segundo episodio de la primera temporada de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama.

Sinopsis 

Acto I: "Aquí está su paquete, señor Horrible Gelatinoso "

Ahora que Fry, Bender y Leela son parte de la tripulación de Planet Express, el Profesor Farnsworth les muestra su nuevo comercial que pasarán durante el Super Bowl, "no en el mismo canal, desde luego". En el comercial, un hombre le entrega un paquete al Señor Gelatinoso Horrible, pero como llegó tarde él se come al repartidor. Luego, después de un montaje donde un repartidor de Planet Express pasa por muchos peligros para entregar su paquete al Señor Gelatinoso Horrible, el comercial termina con el lema de la compañía: "Nuestra tripulación es desechable, su paquete no".
Fry pregunta si de verdad existen aves gigantes como la que apareció en el comercial, y el Profesor le dice que eran sólo efectos especiales, aunque el desayuno que van a comer son huevos gigantes. Un ave gigante sale del huevo y ataca al Profesor.

Acto II: "No se que ha pasado con otros capitanes, pero yo intento morirme lo menos posible"

Hermes Conrad, el burócrata de la compañía, llega con un paquete para Luna Park que tienen que entregar. En una decisión difícil, el Profesor elige a Leela como capitana. Ella va a la oficina de Hermes para una entrevista en la que ella tiene que firmar un papel donde le niega la responsabilidad a la compañía por cualquier accidente. A pesar de que Leela le asegura a Hermes de que ella no va a morir, el le dice que lo firme de todos modos.
Mientras tanto, Fry va a una consulta con el médico de la compañía, el Dr. Zoidberg, un extraterrestre que no le hace un chequeo normal, ya que no es humano. Después de que piense que Fry insultó a su madre, el Dr. Zoidberg dice que Fry está sano y puede viajar a su primera entrega. El Profesor les presenta a Amy Wong, una estudiante de ingeniería (al parecer, el Profesor sólo quiere que esté cerca porque tiene el mismo tipo de sangre que él). Después de que le dice que limpie la cabeza de Bender con un ganchito, Leela se sorprende al ver una Wong en la compañía, ya que su familia es rica, algo que lleva a Bender a distraerla para poder robarle la billetera. Cuando ya están listos para salir, Leela deja que Amy los acompañe (el Profesor le dice que nada saldrá mal, pero que le traiga su sangre si algo pasa).
Fry está obviamente ansioso, y más cuando se entera de que van a la Luna. Él quiere hacer el conteo de despegue, pero Leela no lo espera y llegan a la Luna incluso antes de que Fry termine. Cuando llegan, Fry descubre un gran parque de diversiones llamado Luna Park, algo que lo deja aún más sorprendido.

Acto III: "♫ Llegamos a la Luna, tenemos un arpón ♪"

Fry, Bender y Amy quieren ver el parque, pero Leela no lo permite. Ella quiere entregar el paquete como profesionales e irse a casa, pero la convencen y decide que después de entregar ella paquete pueden ir a los autos chocones. Cuando Amy usa la grúa magnética para levantar la caja, las llaves de la nave se adhieren a la grúa y caen en la caja. Fry y Amy llevan la caja al camión de entrega, donde Sal cuida las cosas (Fry lo confunde con un ser de la Luna).
La tripulación entra al parque y ven las distintas atracciones, incluyendo estantes de comida, el Cara de Cráter (quien confisca el alcohol de Bender), un paseo en bote con los Cazadores de la Luna y un espectáculo con los Goophy Gophers. Fry no está tan encantado con el parque, ya que es muy artificial. Lo que realmente vino a ver es el exterior de la Luna, lo que para los demás es aburrido. Leela lleva a Fry al tren lunar, donde van en un carro sobre un riel sobre la superficie de la Luna mostrando su historia, incluyendo lo que soñaba la gente acerca de ir a la Luna y cómo alunizaron (dicen que fueron los Cazadores de la Luna y los Goophy Goophers). Como todos eso es incorrecto, Fry se cansa y descarrila el auto para conducirlo él mismo sobre la Luna.
Mientras, Bender le muestra a Amy que el paquete que entregaron estaba lleno de osos de peluche, y con las llaves de la nave. Amy intenta usar la grúa de habilidad para conseguir las llaves. Bender trata de sacarlas usando su brazo, pero la patrulla de la Luna lo ve y lo saca del parque.
Después de unos paseos por la Luna, el auto que manejaba Fry acompañado de Leela se cae a un cráter y Leela lo salva usando sus tanques de oxígeno como propulsores, pero eso hace que se les vacíe casi todo.

Acto IV: Que pasa ¿No hay Lugar para Bender?

Fry y Leela caminan por la superficie hasta que encuentran una granja hidrofónica con oxígeno. El granjero hidrofónico les dice que trabajen en la granja hasta que salga el sol, lo que será en dos semanas en la Luna. Pueden dormir ahí, pero no pueden tocar sus tres hijas robot, Lulubelle 7, Daisy Mae 128k y la Crushinator.
Mientras Fry y Leela ordeñan unos buggalos, Bender llega corriendo a la granja tratando de escapar del granjero, quien lo sorprende durmiendo con una de sus hijas. Ellos escapan con un auto y algo de oxígeno y el granjero y sus hijas los siguen en la Crushinator. Sin embargo, cuando llegan a un pozo y la Crushinator se niega a saltar porque ama a Bender, la persecución termina.
Fry, Leela y Bender ahora tratan de correr porque el lado oscuro de la Luna avanza. Entonces encuentran el lugar de alunizaje, con la cápsula de aterrizaje, la bandera de Estados Unidos y la huella de Neil Armstrong. Fry y Leela entran, pero Bender se queda afuera.
Fry se disculpa por traerlos hasta ahí. Dice que él solo quería que Leela viera la Luna como él la ve, pero ahora se da cuenta de que es solo un pedazo de roca. Leela ve a la Tierra reflejada en la cápsula de Fry, y se da cuenta de que en verdad es hermoso. Bender viene corriendo porque está siendo perseguido por el granjero, esta vez con una cosechadora gigante. Entonces Amy viene con la nave, navegándola muy bien ya que practicó con la grúa de habilidad. Ella baja la grúa magnética y lleva a Bender y a la cápsula, con Fry y Leela adentro, hacia la Tierra, mientras Bender canta (por el efecto del imán) en el trayecto.

Referencias culturales 
 El título es una referencia a la transmisión del astronauta del Apolo 11 Neil Armstrong al Centro de Control de NASA diciendo que "el Águila ha aterrizado".

 En una escena, Bender le incrusta una botella de cerveza en el ojo derecho de la mascota del parque después de que este lo ha sacado de quicio, haciendo una clara parodia de la película francesa de 1902, Viaje a la Luna.

 Cuando Leela y Fry dan un paseo educativo en un vehículo lunar, el nombre de la atracción titula "Destino la Luna" haciendo referencia a una de las aventuras de Tintín del mismo nombre, del reconocido historietista belga Hergé.

 Luna Park es el nombre de un antiguo parque de atracciones en Coney Island, Nueva York. También recuerda al popular estadio argentino Luna Park.

 Los emblemas de Fry y Leela en los trajes espaciales son similares a los emblemas de las viejas figuras de LEGO astronauta.

 Los Juegos de arcade vistos en el Luna Park son una parodia a los juegos de Pacman, Centipede & Millipede y Mortal Kombat.

Curiosidades 

 Durante la visita del parque de atracciones aparece un cartel en alfabeto extraterrestre en el que pone "TASTY HUMAN BURGERS" (Sabrosas hamburguesas humanas)

Aunque en capítulos porteriores aparecen las cabezas personajes del siglo XX y anteriores en tarros, ninguno ha revelado a la gente del siglo XXXI como fue el primer viaje a la Luna.

Véase también 
Anexo:Episodios de Futurama

Referencias 

Episodios de Futurama
Episodios de televisión de 1999